Sangue gitano (Carmen) – film del 1918 diretto da Ernst Lubitsch 
Sangue gitano (Wings of the Morning) – film del 1937 diretto da Harold D. Schuster